Deville kan som auktorsförkortning betyda:

 Émile Deville
 Charles Joseph Sainte-Claire Deville
 Emile Deville

Robotskapade auktorsförkortningar